Cet article présente le tableau garçons du Championnat du monde de surf Junior 2009 de Narrabeen Beach.

Demi-finales 
 1 Qualifiée Finale.      :  , 750$ , 756pts.

Finale 
 1 6 500$ , 1 200pts .      3 400$ , 1 032pts.

Compétition de surf
Surf en 2009